Фраксионамијенто лос Саусес има више значења:

 Фраксионамијенто лос Саусес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто лос Саусес (Тлахомулко де Зуњига), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Фраксионамијенто лос Саусес (Хосе Систо Вердуско), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику